Фернандо Арбос-и-Треманти (; 22 октября 1844, Рим — 18 декабря 1916, Мадрид) — испанский архитектор; более известный как Иглесиа-де-Сан-Мануэль-и-Сан-Бенито.

Биография 
Фернандо родился в Риме в семье художника Мануэля Арбоса и его жены Гертруды. С 1862 по 1865 год он изучал изящные искусства в Париже. В 1869 году он начал изучать архитектуру в Мадриде. В следующем году вместе с Хосе Мария Агиларом и Велой, он выиграл конкурс на публичный проект, спонсируемый «Монте де Пьедад и Каха де Ахоррос де Мадрид» (теперь известный как Каха Мадрид).

После завершения этого проекта он продолжил работать, проектируя свою штаб-квартиру на площади Селенке (ныне снесена) и ювелирный дом на соседней площади Святого Мартина, который до сих пор используется как выставочный зал. Он также спроектировал «горящий дом» и «Восточный некрополь», теперь известный как кладбище Альмудене (1877).

Когда в 1890 году первоначальная базилика Нуэстра-Сеньора-де-Аточа была снесена и улицы были перестроены, попечительский совет провёл конкурс на строительство нового храма. Арбосу была присуждена первая премия за курирование проекта, но он так и не был реализован полностью. Были достроены только монастырь и колокольня. Монастырь теперь является частью Пантеона выдающихся людей. Незавершённый храм сильно пострадал во время гражданской войны в Испании. В конце концов его снесли и отстроили заново.

Избранные проекты

Примечания

Литература 
 

Архитекторы Рима
Архитекторы модерна
Похороненные на мадридском кладбище Святого Исидора